Брітані Андерсон — ямайська легкоатлетка, що спеціалізується на бігу з бар'єрами, призерка чемпіонатів світу.
 Брітані Ендрюс (англ. Brittany Andrews; нар. 13 серпня 1971 року, Мілвокі, Вісконсин, США) — американська порноакторка, продюсер і режисер.
 Брітані Венгер — американська науковиця.